Классификация грунтов — систематика грунтов в геологии и горном деле.

Классификация грунтов включает следующие таксономические единицы, выделяемые по группам признаков:
 класс — по общему характеру структурных связей;
 группа — по характеру структурных связей (с учётом их прочности);
 подгруппа — по происхождению и условиям образования;
 тип — по вещественному составу;
 вид — по наименованию грунтов (с учётом размеров частиц и показателей свойств);
 разновидности — по количественным показателям вещественного состава, свойств и структуры грунтов.

Классификация 
 подразделяемые на группы, подгруппы, типы, виды и разновидности.
 Класс природных скальных грунтов — грунты с жесткими структурными связями (кристаллизационными и цементационными)
 Класс природных дисперсных грунтов — грунты с водноколлоидными и механическими структурными связями.
 Класс природных мерзлых грунтов — грунты с криогенными структурными связями.
 Класс техногенных (скальных, дисперсных и мерзлых) грунтов — грунты с различными структурными связями, образованными в результате деятельности человека.
 и другие классы частных классификаций по вещественному составу, свойствам и структуре скальных, дисперсных и мерзлых грунтов.

I класс: Природные скальные грунты 

Разновидности выделяются по:
 пределу прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии;
 плотности скелета грунта;
 коэффициенту выветрелости;
 степени размягчаемости;
 степени растворимости;
 степени водопроницаемости;
 степени засоленности;
 структуре и текстуре;
 температуре

II класс: Природные дисперсные грунты 

Разновидности выделяются по:
 гранулометрическому составу (крупнообломочные грунты и пески);
 числу пластичности и гранулометрическому составу (тинистые грунты и илы);
 степени неоднородности гранулометрического состава (пески);
 показателю текучести (глинистые грунты);
 относительной деформации набухания без нагрузки (глинистые грунты);
 относительной деформации просадочности (глинистые грунты);
 коэффициенту водонасыщения (крупнообломочные грунты и пески);
 коэффициенту пористости (пески)
 степени плотности (пески)
 коэффициенту выветрелости (крупнообломочные)
 коэффициенту истираемости
 относительному содержанию органического вещества (пески и тинистые грунты);
 степени разложения (торфы)
 степени зональности (торфы)
 степени засоленности;
 относительной деформации пучения;
 температуре

III класс: Природные мерзлые грунты 

Разновидности выделяются по:
 льдистости за счет видимых ледяных включений;
 температурно-прочностным свойствам;
 степени засоленности;
 криогенной текстуре

IV класс: Техногенные грунты (скальные, дисперсные и мерзлые)

Разновидности 
Разновидности для этих классов выделяются как соответствующие разновидности классов природных грунтов с учётом специфических особенностей и свойств техногенных грунтов.

Другие классификаторы 
Классификатор «Грунты» в составе общегородских классификаторов Санкт-Петербурга https://web.archive.org/web/20140409002720/http://classif.spb.ru/classificators/view/igi.php?st=A

Примечания

Ссылки 

Грунт
Петрология
Научные классификации